Drive – drugi album studyjny brytyjskiego DJ-a i producenta muzycznego Garetha Emeryego. Wydany został 30 czerwca 2014 roku przez wytwórnię płytową Garuda. Gościnnie w nagraniach udział wzięli m.in. Krewella, Bo Bruce, Christina Novelli oraz LJ Ayrten.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Edycja standardowa

Edycja bonusowa 

 Materiały dodatkowe
 Książeczka cyfrowa

Edycja kompletna 
 CD 1

 CD 2

Twórcy 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

 Gareth Emery – producent, autor piosenek, fotografia
 Christina Novelli – autorka piosenki, wokal (utwór 2)
 Gavin Beach – wokal (utwór 3)
 Evan Duffy – fortepian (utwór 3)
 Ben Gold – producent, autor piosenki, gościnnie (utwór 4)
 LJ Ayrten – autor piosenki, wokal (utwór 5)
 Asia Whiteacre – autorka piosenki, wokal, gościnnie (utwór 6)
 Gita Lake – wokal (utwór 6)
 Roxanne Emery – autorka piosenek, wokal (utwór 8)
 Becki Bush – wokal wspierający (utwór 8)
 Krewella – gościnnie (utwór 9)
 Jahan Yousaf – autor piosenki, wokal (utwór 9)

 Yasmine Yousaf – autorka piosenki, wokal (utwór 9)
 Bo Bruce – autor piosenki, wokal (utwór 10)
 Phil Simmonds – gitara (utwór 10)
 Danny O’Donoghue – autor piosenki (utwór 10)
 James Barry – autor piosenki (utwór 10)
 Joseph Lawrence – autor piosenek
 Alex Geibel – inżynier dźwięku
 Luca Pretolesi – mastering
 Sam Chirnside – dyrektor artystyczny
 Rocco Ceselin – fotografia
 Kat Emery – fotografia

Historia wydania

Uwagi

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2014
Albumy Garetha Emery’ego
Albumy trance
Albumy muzyki elektronicznej